Мухаммедов — фамилия; имеет женскую форму Мухаммедова.
 Мухаммедов, Анна (1900—1938) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь ЦК КП(б) Туркменистана.
 Мухаммедов, Мухаммедкули Атамухаммедович (род. 1981) — туркменский государственный деятель, министр финансов Туркменистана.